Frensdorf ist der Name folgender Orte:

 Frensdorf, Gemeinde im Landkreis Bamberg, Bayern
 Frensdorf (Nordhorn), Stadtteil von Nordhorn, Landkreis Grafschaft Bentheim, Niedersachsen
 Frensdorf (Gemeinde Wartberg), Ortschaft der Gemeinde Wartberg ob der Aist, Bezirk Freistadt, Oberösterreich

Siehe auch:
 Frensdorff